Oso marino puede referirse a:

 Ursus maritimus u oso blanco
 Arctocephalinae, llamado oso marino o lobo marino

Wikipedia:Desambiguación